Zu den Strecken des Fahrplanfelds 754 (Winterthur–Winterthur-Grüze–Bauma–Rüti ZH) siehe:

 Bahnstrecke St. Gallen–Winterthur (Winterthur–Winterthur-Grüze)
 Tösstalbahn (Winterthur-Grüze–Bauma–Rüti ZH)

700…